Музе́й кру́жева — список постоянных экспозиций, где представлены произведения кружевного искусства, сведения по истории кружевоплетения, оснастка, приспособления и оборудование кружевных промыслов и фабричного производства, а также сопутствующие познавательные материалы.

Австрия 
 Зальцбург — экспозиция австрийского кружева в городском Музее фольклора (Volkskundemuseum Salzburg)

 Санкт-Гильген — экспозиция австрийского кружева в городском Краеведческом музее (Heimatkundliches Museum Sankt Gilgen). В числе прочего представлены образцы местного кружева Salzburger Nahtl, которое появилось в XIX веке

Армения 
 Ереван — экспозиция армянского кружева из собрания Исторического музея Армении

Бельгия 
 Антверпен — экспозиция кружевных изделий в Музее моды (Modemuseum Antwerpen | MoMu)
 Брюгге — Музей кружева (Kantcentrum) при Кружевном учебном центре
 Брюссель — экспозиция в Музее моды и кружева (Musée Mode & Dentelle)
 Герардсберген — Музей кружева Chantillykant, где в основном представлено кружево шантильи
 Лир — небольшая музейная экспозиция местного кружева в городском Центре текстильного искусства (Liers Centrum voor Textiele Kunsten) 
 Хасселт — экспозиция в Музее моды (Le Musée de la Mode de Hasselt | Modemuseum Hasselt)

Бразилия 
 Аракажу — экспозиция бразильского кружева в Музее ремесел штата Сержипи (Sergipe Crafts Museum)

Великобритания 
 Бедфорд — бедфордширское кружево представлено в экспозиции Художественной галереи и Музея Хиггинсов (Higgins Art Gallery & Museum) 
 Деревня Белланек, Северная Ирландия — Музей ирландского кружева Шилин 
 Леруик — шетландское кружево представлено в экспозиции Шетландского музея (Shetland Museum & Archives)
 Лондон  
 Коллекция кружевных вееров представлена в частном Музей вееров (The Fan Museum) 
 Музей Виктории и Альберта. В экспозиции представлена богатая коллекция кружевных изделий 
 Ноттингем — Магазин-музей в отдельно стоящем здании-фахверке XIV века. В небольшой экспозиции представлена коллекция английского кружева
 Олни, городская агломерация Милтон-Кинс — бедфордширское кружево представлено в экспозиции Музея Каупера и Ньютона (Cowper and Newton Museum)
 Старый Амершем, графство Бакингемшир — небольшая экспозиция английского кружева в частном владении Музей «Амершем» 
 Хонитон — Музей кружева Хонитон (Аllhallows museum of lace and local antiquities), где представлено одноименное кружево.

Венгрия 
 Кишкунхалаш — Музей халашского кружева в Доме Кружева
 Село Хёвей — Музей хёвейского игольного кружева

Германия 
 Абенберг — Музей кружева (Kloeppelmuseum) 
 Дрезден — экспозиция саксонского кружева в Музее саксонского народного искусства
 Мюнхен — экспозиция турецкого кружева ойя в Музее пяти континентов (Museum Fünf Kontinente)
 Плауэн — Музей кружева (Plauener Spitzenmuseum)

Дания 
 Тённер — датское кружево в музейной экспозиции Дома Дрёхсес (Drøhses Hus)

Испания 
 Альмагро — Музей кружева (El Museo del Encaje y Blonda)
 Ареньс-де-Мар — Музей морского кружева (El Museo Mares del Encaje)
 Камариньяс — Музей кружева
 Тордесильяс — Музей кружева Кастилии и Леона (El Museo del Encaje de Castilla y León)

Италия 
 Венеция — кружево Бурано в Музее кружева (Museo del Merletto) на острове Бурано
 Генуя — Музей кружева
 Конь — кружево Конье в Музее Дом кружева (Mèison di pitz)
 Мирабелла-Имбаккари, остров Сицилия — экспозиция сицилийского кружева в Музее кружева
 Пескокостанцо — абруццкое кружево в экспозиции Музея коклюшечного кружева
 Деревня Сканно — кружево Сканно (разновидность абруццкого кружева) представлено в небольшой экспозиции Музея шерсти
 Оффида — местная разновидность итальянского коклюшечного кружева в экспозиции Музея кружева (Museo del merletto a tombolo)
 Тольмеццо — итальянское кружево историко-географической области Карника в экспозиции Музея карникских ремесел Мишеля Гортани (Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani a Tolmezzo)

Канада 
 Квебек — экспозиция кружева XIX—XXI веков в Музее урсулинок, который является частью монастырского комплекса

Новая Зеландия 
 Окленд — экспозиция новозеландского кружева в городской Художественной галерее (Auckland Art Gallery)

Парагвай 
 Асунсьон — экспозиция парагвайского кружева няндути в Музее Барро (Museo del Barro)

Польша 
 Бжозув — курпьевское кружево в экспозиции Краеведческого музея (Muzeum Regionalne w Brzozowie), расположенного в городской ратуше.
 Бобова — ручное бобовское кружево, в экспозиции Музея коклюшечного кружева (Galeria Koronki Klockowej)
 Коняков — деревня, где производится одноменное кружево, которое представлено в Музее кружева
 Остроленка — курпьевское кружево в экспозиции Музея курпьевской культуры (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce)

Португалия 
 Вила-ду-Конди — Музей кружева (Museu da Rendas de Bilros). Представлены образцы португальского кружева.
 Пениши — Музей кружева (Museu da Renda de Bilros de Peniche). Представлены образцы португальского кружева.

Республика Кипр 
 Деревня Пано Лефкара — экспозиция лефкаритики или лефкарского кружева в Музее вышивки и ювелирного искусства.

Республика Мальта 
 Виктория — мальтийское кружево представлено в музейной экспозиции Исторического дома Гран Кастелло (The Gran Castello Historic House) в городе Виктория на средиземноморском острове Гоцо

Российская Федерация 
 Балахна — Музей кружева
 Бёлев
 Одоевское и  белёвское кружево в экспозиции   Белевского районного художественно-краеведческого музея имени П. В. Жуковского
 Одоевское и  белёвское кружево в экспозиции Фабрики-музея белёвских мастеров «Старые традиции»
 Вологда — Музей кружева
 Елец — Дом-музей «Елецкие кружева», улица Октябрьская, 108.
 Кириши — захожское (киришское) кружево в экспозиции Киришского историко-краеведческого музея 
 Киров 
 Небольшая экспозиция вятского кружева в Музее «Вятские народные художественные промыслы»
 Вятское кружево в экспозиции Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых
 Михайлов — экспозиция рязанского кружева в Михайловском историческом музее
 Москва
 Кружева XVIII—XXI веков различных регионов в экспозиции Всероссийского музея декоративного искусства
 Кружево различных регионов в экспозиции Отдела костюма и тканей Государственного исторического музея
 Небольшая постоянная экспозиция елецкого и вятского кружева в  Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени
 Мценск 
 Музей мценского кружева в помещениях Детской художественной школы
 Небольшая экспозиция кружева в Мценском городском краеведческом музее имени Г. Ф. Соловьева.
 Одоев — одоевское и белёвское кружево в экспозиции частного Музея «Кружевная сказка» 
 Рязань — экспозиция рязанского кружева в Рязанском государственном областном художественном музее имени И. П. Пожалостина
 Санкт-Петербург 
 Экспозиция кружева различных регионов и эпох из коллекции Государственного Русского музея, которая насчитывает более 4 тыс. образцов
 Экспозиция кружева различных регионов и эпох из коллекции Государственного Эрмитажа, которая является одним из самых значительных собраний Европы 
 Экспозиция кружева из собрания Российского этнографического музея
 Юрьев-Польский — экспозиция кружева в Юрьев-Польском историко-архитектурном и художественном музее.

Словакия 
 Прешов — экспозиция «Кружева из села Сольна Баня» в Областном краеведческом музее.

Словения 
 Железники — местное кружево в экспозиции Отдела истории кружевоплетения городского музея (Muzej Železniki)
 Идрия — постоянная экспозиция «Идрийские кружева» (Idrijske čipke) в Городском музее замка Геверкенег.
 Любляна — экспозиция словенского кружева в Словенском этнографическом музее (Slovenski etnografski muzej)

Соединенные Штаты Америки
 Беркли — экспозиция североамериканского кружева в Музее декоративно-прикладного искусства
 Детройт — экспозиция североамериканского кружева в Музее кружева
 Сан-Франциско — экспозиция североамериканского кружева в Музее кружева

Турция 
 Анкара — турецкое кружево ойя в экспозиции Этнографического музея Анкары (Ankara Etnografya Müzesi)

Финляндия 
 Раума — экспозиция «Кружево Раумы» в городском Музее Раумы, который расположен в здании ратуши.

Франция 
 Алансон — алансонское кружево представлено в экспозиции Музея изящных искусств и кружева (Musée des Beaux Arts et de la Dentelle)
 Бриуд — экспозиция французского кружева в Мастерской-музее кружева (Atelier-Musée de la Dentelle)
 Кале — Международный центр кружева и моды
 Кодри — Музей кружева, полное название — Музей кружевов и вышивки (Musée des dentelles et des broderies de Caudry)
 Курсёль-сюр-Мер — частный Музей кружев (Logis de la Dentelle). Представлены в основном нормандские кружева XIX века с включением золотых и серебряных нитей.
 Лаводье (Lavaudieu) — небольшая экспозиция французского кружева в Доме-музее традиционного народного искусства (Maison des Arts et Traditions Populaires)
 Ле-Пюи-ан-Веле — кружево пюи представлено в экспозиции Музея Крозатье (Musée Crozatier au Puy-en-Velay musée du Puy-en-Velay)
 Мирекур — мирекурское кружево представлено в экспозиции Дома кружева (La Maison de la Dentelle)
 Ретурнак — небольшая экспозиция французского кружева и уникальная, весьма обширная экспозиция станков и оборудования машинного кружевоплетения представлены в Музее кружевных мануфактур (Musée des Manufactures de Dentelles). Музею присвоен статус национального учреждения культуры Musée de France.
 Лес Эстабль — экспозиция французского кружева в Музее кружева Дом беаты Вашересс (Musée de la dentelle dans la Мaison de béate de la Vacheresse)
 Урсей (Urçay) — экспозиция французского кружева в Доме кружева (Maison de la Dentelle à Urçay)
 Шантийи — Музей кружева (Musée de la Dentelle de Chantilly: 34, rue d'Aumale). Крупнейшая экспозиция, где представлено около 1000 образов кружева шантильи XIX века

Хорватия 
 Паг
 Пажское кружево в экспозиции городской Галереи пажского кружева (Galerija paške čipke) 
 Пажское кружево в экспозиции музея женского монастыря Святой Маргариты, обители бенедиктинок.
 Хвар — хварское кружево, плетеное нитями, добытыми из листьев дикорастущего на острове Хвар растения агавы, представлено в экспозиции женского бенедиктинского монастыря Святого Иоанна Крестителя и Святого аббата Антуна.

Чехия 
 Вамберк — Музей кружева
 Прахатице — Музей кружева

Швейцария 
 Санкт-Галлен — образцы швейцарского кружева в экспозиции Музея текстиля (St. Galler Textilmuseum)

Швеция 
 Вадстена — Музей кружева, где представлены образцы одноименного скандинавского кружевного промысла

Эстония 
 Хаапсалу — Музей-галерея «Хаапсалуский центр кружева». В экспозиции представлено эстонское кружево.

См. также 
 Дом кружева — в Кишкунхалаше (Венгрия).
 Частный музей кружева — в Сасово (Россия).

Примечания

Ссылки